Martin Luther Kingweg (Suriname), een weg in de districten Paramaribo, Wanica en Para in Suriname
 Martin Luther Kingweg (Alkmaar), een weg in Alkmaar
 Martin Luther Kingweg (Assen), een weg in Assen
 Martin Luther Kingweg (Purmerend), een weg in Purmerend